Усть-Лекма — название населённых пунктов:

Россия 
 Усть-Лекма — деревня в Юкаменском районе Удмуртии.
 Усть-Лекма — деревня в Ярском районе Удмуртии.